Халитов — фамилия, происходящая от тюркизированной формы арабского слова  [Khalid] — бессмертный.

Известные носители:
 Халитов, Денис Сайдуллаевич (1985) — российский самбист.
 Халитов, Зинур Шагабутдинович (1958—1990) — советский альпинист.
 Халитов, Мурад Магомедзапирович (род. 1977) — российский футболист.
 Халитов, Рустэм Касимович (1920—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Халитов, Фуад Ибрагимович (1909—1981) — советский актёр.

Халитова 
 Халитова — деревня в Аргаяшском районе Челябинской области.
 Халитова, Валентина Петровна (род. 1936) — советская лыжница
 Халитова, Ляля Мендыбаевна (род. 1946) — фотограф.